Сезон 1987–88 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 13 вересня 1987 та 15 травня 1988 року. Участь у турнірі брали 16 команд, 2 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону.

Переможцем сезону став «Мілан», для якого цей «скудетто» став 11-м в історії та першим, завойованим після приходу на позицію президента клубу відомого бізнесмена та політика Сільвіо Берлусконі.

Команди 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Матч плей-оф за право участі у розіграші Кубка УЄФА 
Відбувся 23 травня 1988 року у Турині

|}

«Ювентус» кваліфікувався до участі у розіграші Кубка УЄФА 1988–89.

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1987-88 Серії A з результатом 15 голів став аргентинський форвард «Наполі» Дієго Марадона.

Чемпіони 
Футболісти «Мілана», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):

 Джованні Галлі
 Мауро Тассотті
 Паоло Мальдіні
 Анджело Коломбо
 Філіппо Галлі
 Франко Барезі
 Роберто Донадоні
 Карло Анчелотті
 П'єтро Паоло Вірдіс
 Рууд Гулліт
 Альберіго Евані
 Данієле Массаро
 Тренер: Арріго Саккі
</div>

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1987–88 на RSSSF  

1987-88
1987 у футболі
1988 у футболі
1987 в італійському спорті
1988 в італійському спорті